Otón I de Grecia, (nacido Otto Friedrich Ludwig; Salzburgo, 1 de junio de 1815-Bamberg, 26 de julio de 1867) también conocido como Otón de Wittelsbach, fue el primer rey de Grecia, desde su designación en 1832, en la conferencia de Londres, hasta su abdicación, en 1862. Entre 1815 (año de su nacimiento) y 1832 (año de su ascenso al trono) fue un príncipe de Baviera y miembro la casa de Wittelsbach hasta su muerte. Era el tercer hijo de Luis I de Baviera y nieto del rey Maximiliano I (también llamado Maximiliano I José). Contrajo matrimonio con Amalia de Oldemburgo, quien era descendiente de Guillermo IV de Orange-Nassau y de su consorte, Ana de Hannover, hija del rey Jorge II de Gran Bretaña.

Primeros años de vida y reinado 

Otón era el segundo hijo del rey Luis I de Baviera y de la princesa Teresa de Sajonia-Altemburgo. Accedió al trono griego en 1832, cuando tenía 17 años, al ser escogido como monarca por la Conferencia internacional de Londres, que desde 1827 trataba de lograr acuerdos sobre la independencia de Grecia. Llegó al país acompañado por tres asesores bávaros y 3500 soldados, a bordo de la fragata británica HMS Madagascar. Hasta 1835 gobernó bajo un Consejo de regencia compuesto por funcionarios bávaros, liderados por Josef Ludwig von Armansperg, que había servido como ministro de Luis I en Baviera. Este Consejo se hizo bastante impopular para los griegos, siendo conocido este periodo como la "bavarocracia" (en griego, Βαυαροκρατία). Los regentes bávaros gobernaron hasta 1837, cuando ante la insistencia de Gran Bretaña y Francia, fueron relevados por ministros griegos, aunque los  bávaros continuaron copando altos puestos de la administración y el ejército, lo que creó gran malestar social.

La impopularidad del rey fue aumentando debido a la subida de los impuestos, mayores que los existentes en el periodo otomano; y porque Otón no renunció a la religión católica para convertirse en ortodoxo, negándose también a promulgar una constitución según se disponía en el Acuerdo del que surgió la independencia griega. Asimismo contribuyó a su mala imagen la falta de herederos en su matrimonio con la duquesa Amalia de Oldemburgo, con quien el monarca había contraído matrimonio el 22 de noviembre de 1836. La injerencia en los asuntos griegos de las potencias que lo habían coronado contribuyó a aumentar el odio de su pueblo. En 1843, un golpe militar lo obligó a convocar una asamblea constituyente, que elaboró una constitución que fue aprobada en 1844.

Desde 1854 hasta 1857, los británicos y franceses ocuparon el puerto ateniense de El Pireo, impidiendo la intervención helénica en favor de los rusos en la guerra de Crimea. La situación del monarca se vio aún más comprometida a partir de 1861, después de que un joven estudiante intentara asesinar a la reina Amalia.

Exilio y muerte 

Otón I abdicó en octubre de 1862, después de varios intentos de derrocarle por parte de sus opositores revolucionarios, y en parte también porque las potencias que le sostenían le aconsejaron renunciar al poder. El rey y la reina se refugiaron en un barco de guerra británico y regresaron a Baviera, llevando con ellos el estandarte real griego que habían traído en 1832. En su momento se sugirió que si Otón y la reina Amelia hubieran engendrado un heredero, no habrían sido derrocados, pero en cualquier caso, la sucesión real ya estaba establecida en la Constitución griega de 1843, y la corona habría recaído sobre uno de los hermanos menores del rey o sus descendientes.

Otón murió en el palacio de los antiguos obispos de Bamberg, en Baviera, y fue enterrado en la iglesia de los teatinos de Múnich. En su retiro, el exmonarca de Grecia todavía utilizaba los uniformes tradicionales griegos surgidos a raíz de la revuelta cretense (1866-1869). Así mismo, él y su mujer establecieron la norma de hablar en griego de 6 a 8 en su residencia bávara para recordar los tiempos vividos en su antiguo reino.

En 1866, Otón hizo varias donaciones para proporcionar armas a los insurgentes y también tomó medidas para que esta donación permaneciera en secreto hasta su muerte, con el fin de no causar problemas políticos al nuevo rey de Grecia, Jorge I.

Según testigos, las últimas palabras de Otón fueron "Grecia, mi Grecia, mi amada Grecia".

Títulos y órdenes

Títulos 

 1 de junio de 1815-27 de mayo de 1832: Su Alteza Real el príncipe Otón de Baviera.
 27 de mayo de 1832-23 de octubre de 1862: Su Majestad el rey de Grecia.
 23 de octubre de 1862-26 de julio de 1867: Su Majestad el rey Otón de Grecia.

Órdenes

Reino de Grecia 

 Soberano gran maestre (y fundador) de la Orden del Redentor.

Caballero de la Orden de San Huberto.

Extranjeras 

 1835: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 1850: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Esteban de Hungría. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando del Mérito. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del Águila Estense. ()

Empleos 

 Coronel propietario del regimiento de infantería n°12 "Rey Otón de Grecia" del ejército bávaro. ()

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Historia de Grecia
 Guerra de independencia de Grecia
 Primera República helénica
 Casa de Wittelsbach

Enlaces externos 

Casa de Wittelsbach
Reyes de Grecia
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes maestres de la Orden del Redentor
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Grecia del siglo XIX
Nacidos en Salzburgo
Fallecidos en Bamberg
Católicos de Grecia